Tomaselli ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruna Tomaselli (* 1997), brasilianische Rennfahrerin

 Carmelo Tomaselli (* 1938), argentinischer Boxer
 Dante Tomaselli (* 1969), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Komponist von Filmmusik
 Franz Tomaselli (1801–1846), österreichischer Schauspieler
 Fred Tomaselli (* 1956), US-amerikanischer Künstler
 Fritz Tomaselli (1921–2020), österreichischer Fußballspieler und Kommunalpolitiker
 Giacomo Tomaselli (* 1999), italienischer Fußballspieler
 Giada Tomaselli (* 2003), italienische Skispringerin
 Gian Ferdinando Tomaselli  (1876–1944), Bahnradsportler
 Giuseppe Tomaselli (1758–1836), italienischer Sänger
 Ignaz Tomaselli (1812–1862), österreichischer Schauspieler
 Jérémy Tomaselli (* 1987), französischer Fußballspieler
 Josef Tomaselli (1758–1836), italienischer Sänger
 Katharina Tomaselli (1811–1857), österreichische Schauspielerin
 Keyan Tomaselli, südafrikanischer Hochschullehrer und Autor
 Marco Tomaselli (* 1971), italienischer Fußballspieler
 Nina Tomaselli (* 1985), österreichische Politikerin (Grüne)
 Richard Tomaselli (1904–1981), österreichischer Schauspieler
 Ross Tomaselli (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Ruggero Tomaselli (1920–1982), italienischer Botaniker
 Sylvana Tomaselli (* 1957), kanadische Historikerin

Siehe auch:
 Café Tomaselli in Salzburg